Галина Васильева:
 Васильева, Галина Давыдовна (1933—2012) — советская шоссейная велогонщица, тренер по велоспорту.
 Васильева, Галина Ивановна (род. 1941) — украинский политик.
 Васильева, Галина Николаевна (род. 1937) — советская трековая велогонщица.